В том числе ещё одна деревня Коржавино есть в Рыбинском районе, но в Покровском сельском поселении.

Коржавино — деревня в Судоверфской сельской администрации Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.

Деревня расположена в развилке дорог, идущих из посёлка (микрорайона) Переборы на север к центру сельского поселения Судоверфи и на северо-запад к дереве Свингино, в глубине залива Рыбинского водохранилища, разделяющего указанные населенные пункты. К северу от деревни садовые участки и низкий берег залива, из-за пологости берега и колебаний воды, четкой линии берега тут нет. На небольшом расстоянии от Коржавино к западу деревня Якушево, а к югу деревни Залужье и Новый посёлок.

Деревня указана на плане Генерального межевания Рыбинского уезда конца XVIII века.

На 1 января 2007 года в деревне не числилось постоянных жителей.

Источники 

Населённые пункты Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области